Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Glaber – katolicki ksiądz, lekarz, pisarz, wykładowca akademicki, astrolog, tłumacz, wydawca i popularyzator wiedzy
 Rudolf Glaber – kronikarz

Zobacz też:
 Gajus Klaudiusz Glaber – rzymski dowódca wojskowy